Чемпионат Нидерландов по футболу 1951/52 () — 63-й в истории розыгрыш титула чемпиона Нидерландов по футболу. В турнире первого класса приняло участие пятьдесят шесть команд из 37 городов, разбитые на четыре группы — A, B, C и D.

Победителем группы A стал клуб «Харлем» из одноимённого города. В остальных группах первые места заняли: «Аякс», «Виллем II» и .

Победитель сезона определился в финальном турнире чемпионов, по итогам которого клуб «Виллем II» из Тилбурга во второй раз в своей истории выиграл национальный чемпионат.

Турнирная таблица

Первый класс A 

1 Со следующего сезона в группе B.
2 Со следующего сезона в группе C.

Первый класс B 

3 Со следующего сезона в группе A.

Первый класс C 

4 Со следующего сезона в группе D.

Первый класс D 

5 Со следующего сезона в группе A.
6 Со следующего сезона в группе C.

Финал чемпионата

См. также 
 ФК «Аякс» Амстердам в сезоне 1951/1952

Источники 

Футбол в Европе в 1951 году
Футбол в Европе в 1952 году
Спорт в Нидерландах в 1951 году
Спорт в Нидерландах в 1952 году